Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1981/82 war die 36. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der TuS 08 Langerwehe, der Siegburger SV 04 und der Bonner SC nach drei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die zweite Amateurmannschaft des 1. FC Köln und der FC Düren-Niederau (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der TuS 08 Langerwehe, der zusammen mit dem Siegburger SV 04 in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die zweite Amateurmannschaft des 1. FC Köln verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, Westwacht Aachen acht Jahre nach dem Aufstieg und Blau-Weiß Niederembt vier Jahre.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1981
Fußballsaison 1981/82